Talerua bezeichnet:
 Talerua (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Talerua (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland